Chelles je ime dveh krajev v Franciji:

 Chelles, občina v departmaju Oise,
 Chelles, občina v departmaju Seine-et-Marne.